Loče (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice.
 Loče (Celje), een plaats in de Sloveense gemeente Celje.
 Loče (Slovenske Konjice), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenske Konjice.